Linolensäure steht für:
 α-Linolensäure
 γ-Linolensäure

Siehe auch:
 Dihomo-γ-Linolensäure
 Konjugierte Linolensäuren